Chionis steht für:

 eine Gattung der Vögel aus der Ordnung der Regenpfeiferartigen, siehe Scheidenschnäbel
 Chionis Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Chionis (gr. Χίονις}) ist der Name folgender Personen:

 Chionis (Abgesandter) aus Sparta, Mitunterzeichner des Friedens des Nikias
 Chionis (Bildhauer) aus Korinth
 Chionis (Olympionike) aus Sparta